ФК Ворскла () је професионални украјински фудбалски клуб из Полтаве, који се такмичи у Премијер лиги Украјине.

Клуб је основан 1955. под именом Колхозник. Име је мењао неколико пута а 1984. променико у Ворскла по имену реке која протиче поред града. Од сезоне 1996/97 играју у Премијер лиги Украјине. У првој сезони је постигао најваћи успех освојивши 3. место што им је донело излазак на европску фудбалску сцену играјући у УЕФА купу.

Ранија имена клуба 
 Колхозник («-{Колгоспник}-») (1955—1964)
 Колос («-{Колос}-») (1965—1967)
 «-{Сільбуд}-» (1968)
 «-{Будівельник}-» (1969—1972)
 Колос («-{Колос}-») (1973-1983)
 Ворскла («-{Ворскла}-») од 1984 да данас

Пласман ФК Ворскла у Премијер лиги и купу

ФК Ворскла у европским куповима

Спољашње везе 

 Званични сајт

Украјински фудбалски клубови